Superligaen 2019-20 (3F Superliga af sponsorårsager) er den 30. sæson af den danske Superliga siden oprettelsen. Den styres af Divisionsforeningen.

Sæsonen endte med at FC Midtjylland vandt guld, F.C. København sikrede sig sølvmedaljerne og AGF fik bronze. FCMs guldmedaljer, var de tredje for klubben og AGFs bronzemedaljer var klubbens første medaljer siden 1997.

Inden sæsonen rykkede Lyngby og Silkeborg op fra 1. division og efter sæsonen rykkede Silkeborg, Esbjerg og Hobro ned i 1. division.

Struktur 
Superligaen består af 14 hold. De møder hinanden ude og hjemme, hvilket giver 26 kampe til alle hold i grundspillet.

Mesterskabsspillet 
De seks øverste hold går efter grundspillet videre til mesterskabsslutspillet, hvor holdene tager pointene med over. Her mødes alle hold på både ude- og hjemmebane, hvilket giver 10 kampe, hvorefter holdet med flest point kåres som mester. Vinderen kvalificerer sig til UEFA Champions League, 2. kvalifikationsrunde, mens andenpladsen kvalificerer sig til UEFA Europa League, 2. kvalifikationsrunde.

Nedrykningsspil 
De otte nederste hold skal spille et nedrykningsspil. Nummer 11 og 14 skal i Gruppe A, mens nummer 12 og 13 skal i gruppe B. Nummer 7 vælger gruppe først. Derefter vælger nummer 8, hvilken gruppe de vil være i. Hvis nummer 8 vælger modsatte gruppe af nummer 7, vælger nummer 9, om de vil i gruppe A eller B. Nummer 10 - og evt. nummer 9 - placeres på de sidste ledige pladser i grupperne.

Alle møder hinanden ude og hjemme, og hver nummer 4 i de to nedrykningspuljer rykker efter de seks runder ned i 1. division. De to nummer 3 fra hver nedrykningspulje møder hinanden ude og hjemme, og vinderen bliver i Superligaen, mens taberen rykker ned i 1. division.

Vinderen af den ene pulje og nummer to i den anden pulje mødes over to kampe - og omvendt. Vinderne af de to opgør mødes i en ny dobbeltkamp, hvor vinderen her møder den lavest placerede indehaver af en europæisk billet fra mesterskabsspillet på udebane. Vinderen af den kamp træder ind i Europa League, 1. kvalifikationsrunde.

Hold

Deltagere

Personale og sponsorer

Trænerudskiftninger

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude). Runde 1-20 spilles i efteråret 2019, mens runde 21-26 spilles efter vinterpausen.

Mesterskabsslutspil

Nedrykningsslutspil

Gruppe A

Gruppe B

Europæisk playoff 
Det vindende hold fra knockout-turneringen vil gå videre til en Europa League playoff-kamp, hvor de skal møde nummer 3 fra mesterskabsslutspillet. Hvis nummer 3 har kvalificeret sig til Europa League via DBU Pokalen, er det i stedet for nummer 4, der deltager.

Kvartfinaler

Semifinaler

Sæsonstatistik

Topscorere

Rent mål

Noter

Referencer 

Fodboldsæson 2019-20
2019-20